William ou Bill Booth peut faire référence à :

William Booth (1829–1912), un pasteur méthodiste,
 (1939–2009), prêtre britannique,
William Booth (?-1464), archevêque de York
Bramwell Booth (William Bramwell Booth, 1856–1929).